TTA steht für:

 Tanzania Tea Authority – ehemalige staatliche Organisation zur Kontrolle von Anbau und Vermarktung von Tee.
 Tibial Tuberosity Advancement
 Time-triggered Architecture – Zeitgesteuerte Architektur, eine Architektur für harte Echtzeitsysteme für verteilte, synchrone Algorithmen/Regelungen
 Transport-triggered Architecture – Transportgesteuerte Architektur, eine CPU Architektur, bei der Berechnungen als Seiteneffekt von Datentransfers ausgeführt werden
 Tolyltriazol, ein Korrosionshemmer für Kupfer
 True Audio
 Bahnhof Tannheim (Württ) nach DS 100

TTA